В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Boston 1976, який проходив в рамках Туру WTA 1976, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Вейд 6-2, 6-0.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (1-ше коло)
  Івонн Гулагонг (Переможниця)
 Відсутня
  Вірджинія Вейд (фінал)

 Розмарі Казалс (півфінал)
 Маріта Редондо (2-ге коло)
 Ольга Морозова (1-ше коло)
 Террі Голледей (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1976